Raikküla (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Raikküla (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rapla